Euglenozoa (Euglenoida, česky někdy též krásnoočka) je kmen jednobuněčných eukaryotických organismů z říše Excavata. Zahrnuje jak volně žijící organismy, tak i mnohé významné parazitické druhy, z nichž některé napadají i člověka. Nicméně nejznámější podskupiny jsou bičivky a krásnoočka. Euglenozoa jsou velké asi 15-40 µm, vzácně však až 500 µm.

Popis 
Většina euglenozií má dva paralelní bičíky vyrůstající často z vchlípené dutinky (tzv. ampula). Mohou také mít cytostóm (buněčná ústa), která slouží k příjmu větších kusů potravy (např. bakterie). Buněčná ústa jsou podporována třemi sadami mikrotubulů, které vyrůstají z báze bičíků. Další sady bičíků podporují dorzální a ventrální povrch těla.

Dravých druhů je jen menšina a mnohá Euglenozoa se živí absorpcí organických látek. Další možností je autotrofie, konkrétně fotosyntéza v chloroplastech. Tyto chloroplasty však vznikly sekundární endosymbiózou, tedy dávným pohlcením zelené řasy. Dokladem toho je fakt, že jsou plastidy obalené třemi membránami, a že obsahují chlorofyl A a B (+ další pigmenty). Rozmnožují se prostým dělením. Během mitózy zůstává jaderná membrána neporušená a dělicí vřeténka se formují zvnějšku.

Systematika 
Ještě koncem 20. století bylo zařazení zástupců kmene Euglenozoa nevyjasněné. Krásnoočka (Euglenophyceae) byla původně vzhledem k jejich chloroplastu zpravidla řazena k zeleným řasám (tedy k rostlinám), bičivky k bičíkovcům (tehdy živočichům podříše Protozoa – prvoci). Revoluci znamenalo až ustavení superskupiny (říše) Excavata podpořené morfologickými i molekulárně biologickými argumenty, a zahrnutí několika skupin nynějších euglenozoí původně považovaných za nepříbuzné do této říše. Chloroplasty krásnooček se ukázaly být důsledkem druhotné endosymbiózy.

Typickým rysem euglenozoí je ultrastruktura bičíku. Mimo běžné přítomné podpůrné mikrotubuly a axonemy navíc bičíky obsahují zvláštně stavěné paraxonemy. Právě na základě tohoto znaku byla do euglenozoí vedle tradičních tříd krásnooček (Euglenoidea či Euglenophyceae) a bičivek (Kinetoplastea) zahrnuta i nová třída Diplonemea a několik rodů nejasného zařazení, jako Postgaardi. Objevy nových druhů a molekulární analýzy fylogenetické příbuznosti podle podobnosti genomu od počátku 21. století podstatně rozšířily taxonomický obsah kmene.

Aktuální systém k roku 2016 zahrnuje osm tříd, dále členěných do 18 řádů a 31 čeledí (v závorkách u čeledí/podčeledí uvedeny příslušné rody; (P) značí taxony, které jsou pravděpodobně parafyletické):

Kmen: Euglenozoa
 Podkmen: Euglenoida 
 Infrakmen: Entosiphona 
 Třída: Entosiphonea 
 Řád: Entosiphonida 
 Čeleď: Entosiphonidae  (Entosiphon)
 Infrakmen: Dipilida 
 Nadtřída: Rigimonada (P) 
 Třída: Stavomonadea 
 Podtřída: Homostavia 
 Řád: Decastavida 
 Čeleď: Decastavidae  (Decastava)
 Čeleď: Keelungiidae  (Keelungia)
 Řád: Petalomonadida 
 Čeleď: Scytomonadidae  (syn. Petalomonadidae ) (Atraktomonas, Biundula, Calycimonas, Dolium, Dylakosoma, Notosolenus, Pentamonas, Petalomonas, Scytomonas, Tropidoscyphus)
 Čeleď: Sphenomonadidae  (Sphenomonas)
 Podtřída: Heterostavia 
 Řád: Heterostavida 
 Čeleď: Serpenomonadidae  (Serpenomonas)
 Třída: Ploeotarea 
 Řád: Ploeotiida 
 Čeleď: Ploeotiidae  (Ploeotia)
 Čeleď: Lentomonadidae  (Lentomonas)
 Nadtřída: Spirocuta 
 Třída: Peranemea (P) 
 Podtřída: Peranemia 
 Řád: Peranemida 
 Čeleď: Peranemidae  (Peranema, Peranemopsis, Jenningsia, Urceolus)
 Podtřída: Anisonemia 
 Řád: Anisonemida 
 Čeleď: Anisonemidae  (Anisonema, Dinema (P), Heteronema)
 Řád: Natomonadida 
 Podřád: Metanemina 
 Čeleď: Neometanemidae  (Neometanema)
 Podřád: Rhabdomonadina 
 Čeleď: Astasiidae (Astasia, Rhabdomonas, Gyropaigne, Menoidium, Parmidium)
 Čeleď: Distigmidae  (Distigma)
 Podtřída: Acroglissia 
 Řád: Acroglissida 
 Čeleď: Teloproctidae  (Teloprocta)
 Třída: Euglenophyceae  (= Euglenoidea)
 Podtřída: Rapazia 
 Řád: Rapazida 
 Čeleď: Rapazidae  (Rapaza)
 Podtřída: Euglenophycidae 
 Řád: Eutreptiida (P)  (= Eutreptiales)
 Čeleď: Eutreptiidae (P)  (Eutreptia (P), Eutreptiella, Tetreutreptia)
 Řád: Euglenida  (=Euglenales )
 Čeleď: Euglenidae 
 Podčeleď: Eugleninae  (Euglena, Euglenaria, Khawkinea, Monomorphina, Cryptoglena)
 Podčeleď: Colaciinae  (Colacium, Strombomonas, Trachelomonas)
 Čeleď: Phacidae  (=Phacaceae) (Phacus, Lepocinclis, Discoplastis)
 Čeleď: Euglenamorphidae  (Euglenamorpha, Hegneria)
 Podkmen: Postgaardia 
 Třída: Postgaardea  (syn. Symbiontida )
 Řád: Postgaardida 
 Čeleď: Postgaardidae  (Postgaardi)
 Čeleď: Calkinsiidae  (Calkinsia)
 Řád: Bihospitida 
 Čeleď: Bihospitidae  (Bihospites)
 Podkmen: Glycomonada 
 Třída: Diplonemea 
 Řád: Diplonemida 
 Čeleď: Diplonemidae  (Diplonema, Rhizopus)
 Čeleď: Hemistasiidae  (Hemistasia)
 Třída: Kinetoplastea 
 Podtřída: Prokinetoplastina 
 Řád: Prokinetoplastida 
 Čeleď: Ichthyobodonidae  (Ichthyobodo, Perkinsela)
 Podtřída: Metakinetoplastina 
 Řád: Bodonida (P) 
 Podřád: Neobodonina 
 Čeleď: Neobodonidae (P)  (Neobodo (P), Rhynchobodo, Actuariola, Azumiobodo, Cruzella, Cryptaulaxoides, Klosteria)
 Čeleď: Rhynchomonadidae  (Rhynchomonas, Dimastigella)
 Podřád: Parabodonidina 
 Čeleď: Parabodonidae  (Parabodo)
 Čeleď: Cryptobiidae (P)  (Cryptobia (P), Procryptobia, Trypanoplasma, Cephalothamnion)
 Podřád: Eubodonidina 
 Čeleď: Bodonidae  (Bodo)
 Řád: Trypanosomatida 
 Čeleď: Trypanosomatidae  (např. Blastocrithidia, Crithidia, Leishmania, Leptomonas, Paratrypanosoma, Phytomonas, Sergeia, Trypanosoma, Wallaceina)

Fylogeneze 
Současnou (r. 2021) představu o příbuznosti jednotlivých skupin zahrnovaných do Euglenozoa ukazuje následující fylogenetický strom (postavení skupiny Symbiontida, tj. zda je sesterskou ke glykomonádám či euglenidům, dosud není vyjasněné a oba zdroje se v něm liší):

Euglenozoa jako celek jsou obvykle považováni za monofyletickou skupinu, příbuznou Percolozoa; obě skupiny totiž sdílejí mitochondrie s diskovitými kristami. Podle některých teorií by však společně nemusely tvořit přirozený klad, ale mezi nimi by se mohl nacházet kořen fylogenetického stromu všech eukaryot (podle takových teorií jsou Euglenozoa bazální větví eukaryot a hlavní vývojová linie vedoucí k dalším skupinám eukaryot vede přes ostatní excavata k nadříši Neozoa).

Reference

Externí odkazy 
 

 
Excavata